Bardó
 Bardó mint férfinév
 Bardó a tibeti buddhizmusban

Bardo

 Bardo, brit együttes

Hasonló nevek
 Barda (egyértelműsítő lap)
 Bardo tödol, vagy ismertebb nevén a Tibeti halottaskönyv